Karl Offermann ist der Name folgender Personen:

* Karl von Offermann (Textilunternehmer, 1792) (1792–1869), österreichischer Textilunternehmer
 Karl von Offermann (Textilunternehmer, 1820) (1820–1894), österreichischer Textilunternehmer
 Karl von Offermann (Textilunternehmer, 1850) (1850–1908), österreichischer Textilunternehmer
 Karl Offermann (Politiker) (1884–1956), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karl Eugen Offermann (1883–nach 1949), deutscher Jurist und Staatsbeamter